Momphidae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera.

Géneros 
São reconhecidos 14 géneros:

 Anchimompha Clarke, 1965 
 Batrachedrodes Zimmerman, 1978 
 Desertidacna Sinev, 1988 
 Gracilosia Sinev, 1989
 Licmocera Walsingham, 1891
 Inflataria Sinev, 1989
 Mompha Hübner, [1825]
 Moriloma Busck, 1912
 Palaeomystella Fletcher, 1940
 Patanotis Meyrick, 1913
 Phalaritica Meyrick, 1913
 Semeteria Sinev, 1989
 Synallagma Engel, 1907
 Zapyrastra Meyrick, 1889

Referências 

Lepidoptera